Johann Matthias ist der Name folgender Personen:

 Johann Andreas Matthias (1761–1837), deutscher Theologe und Pädagoge
 Johann Karl Matthias junior (1802–1863), Königlich Hannoverscher Hof-Goldschmied, Silberarbeiter und Juwelier, siehe Karl Matthias (Goldschmied)